El Campionat del Món d'atletisme en pista coberta de 2004 fou l'onzena edició del Campionat del Món d'atletisme en pista coberta i es disputà entre els dies 5 i 7 de març de 2004 al László Papp Budapest Sports Arena de Budapest (Hongria).

Medallistes

Categoria masculina

Categoria femenina

Medaller

Enllaços externs 
  Portal IAAF

Campionats del Món d'atletisme en pista coberta
Competicions esportives del 2004
Competicions esportives a Hongria
Esport a Budapest